Chemung ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Chemung (Illinois)
 Chemung (New York)
 Chemung (Pennsylvania)
 Chemung County, Verwaltungseinheit in New York

Fließgewässer:
 Chemung River, Nebenfluss des Susquehanna River

Sonstiges:
' Chemung (Schiff), Tankschiff, 1942 nach Zusammenstoß mit dem Zerstörer Ingraham stark beschädigt

im NRHP gelistete Objekte:
 Chemung Canal Bank Building, in Elmira, New York, ID-Nr. 78001844
 Chemung County Courthouse Complex, in Elmira, New York, ID-Nr. 71000531
 Chemung District School No. 10, in Lowman, New York, ID-Nr. 08000449
 Chemung Railway Depot Horseheads, in Horseheads, New York, ID-Nr. 96001442